Юрий Полянский:
 Полянский, Юрий Григорьевич (род. 1948) — советский футболист, тренер.